Ласьва — посёлок в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае.

Географическое положение 
Посёлок расположен на правом берегу реки Ласьва примерно в 12 км к востоку от центра Краснокамска и в 18 км к северо-западу от центра Перми.

С севера к посёлку примыкает деревня Мошни, с других сторон посёлок окружают дачные посёлки и лесные массивы.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Наиболее тёплым месяцем является июль, средняя месячная температура которого 17,4—18,2 °C, а самым холодным январь со среднемесячной температурой −15,3…−14,7 °C. Продолжительность безморозного периода 110 дней. Снежный покров удерживается 170—180 дней.

Существующее положение 
На южной окраине посёлка имеется ж.-д. остановочный пункт Ласьва (северная ветка Транссиба), курсируют пригородные электропоезда. Автобусное сообщение с Пермью. Промышленных предприятий нет.

Население 

Постоянное население составляло 345 человек (90 % русские) в 2002 году.

Примечания 

Населённые пункты Краснокамского района (Пермский край)